USS Bazely:

 USS Bazely (1863) — корабль североамериканских штатов.
 USS Bazely (BDE-2) — эскортный миноносец.